Prevenció de riscos laborals, conjunt de mesures adoptades o previstes amb la finalitat d'evitar riscos per a la salut en el treball.
 Prolactina, hormona que s'encarrega principalment d'estimular i mantenir la producció làctica